Чемпионат мира по кёрлингу среди смешанных пар 2021 проводился в городе Абердин (Шотландия) на арене Curl Aberdeen c 17 по 23 мая 2021 года. Турнир проходил в 13-й раз.

Чемпионат стал первым турниром, который запустил процесс квалификации к Зимним Олимпийским играм 2022. Страны, команды которых на этом чемпионате заняли 7 высших мест, напрямую квалифицировались на Олимпиаду 2022 (если бы команда Китая попала в первую семёрку — но она не попала — то квалификационные места расширились бы до 8-го). Страны, которые участвовали в этом чемпионате, но не квалифицировались напрямую, получили место на Олимпийский квалификационный турнир к Играм 2022, который пройдет в декабре 2021.

В чемпионате принимали участие 20 команд.

Чемпионом стала (впервые в истории чемпионатов) сборная Шотландии (Дженнифер Доддс / Брюс Моуэт), победившая в финале сборную Норвегии (Кристин Скаслиен / Магнус Недреготтен). Бронзовые медали завоевала сборная Швеции (Альмида Де Валь / Оскар Эрикссон).

Официальный хештег чемпионата: #WMDCC2021 .

Квалификация 
Следующие страны получили место на этом Чемпионате:

Примечание. Чемпионат мира 2020 года был отменён. Все квалификационные места перенесены на этот чемпионат.

Мировой рейтинг 
Рейтинг Всемирной федерации кёрлинга учитывает и показывает достижения всех членов-ассоциаций.

Формат турнира 
На первом, групповом этапе, команды разбиваются на 2 группы (A, B) по 10 команд, где играют между собой по круговой системе в один круг. Команды ранжируются по количеству побед, при равном количестве побед у двух команд они ранжируются по результату матча между собой, у трёх и более команд — по среднему значению тестовых бросков в дом (ТБД, , в сантиметрах, выше располагается команда с меньшим значением). Затем 6 команд (3 лучшие из каждой группы) проходят во второй этап, плей-офф, где играют по олимпийской системе: два четвертьфинала (в них встречаются «наперекрест» команды, занявшие в группах 2-е и 3-е места), полуфиналы (в них встречаются победители четвертьфиналов с командами, занявшими в группах 1-е места), матч за 3-е место и финал. В итоговой классификации команды, не попавшие в плей-офф, ранжируются по месту занятому в группе, а при одинаковом месте в группе — по ТБД (DSC).

Время начала матчей указано местное (UTC+1).

«PP» — «пауэр плэй», см. :en:Power play

Составы команд 

 «НТ» — национальный тренер

Групповой этап 

Группа A

Группа B

  Проходят в плей-офф
  Проходят в Олимпийский квалификационный раунд (команды, занявшие 4-е место в группе)
  Проходят в Отбор за право остаться в высшей лиге (Relegation Playoff) (команды, занявшие 8-е и 9-е места в группе)

Сессия 1 
17 мая, 17:30

Сессия 2 
17 мая, 21:00

Сессия 3 
18 мая, 9:00

Сессия 4 
18 мая, 12:30

Сессия 5 
18 мая, 16:00

Сессия 6 
18 мая, 19:30

Сессия 7 
19 мая, 9:00

Сессия 8 
19 мая, 12:30

Сессия 9 
19 мая, 16:00

Сессия 10 
19 мая, 19:30

Сессия 11 
20 мая, 9:00

Сессия 12 
20 мая, 12:30

Сессия 13 
20 мая, 16:00

Сессия 14 
20 мая, 19:30

Сессия 15 
21 мая, 9:00

Сессия 16 
21 мая, 12:30

Сессия 17 
21 мая, 16:00

Сессия 18 
21 мая, 19:30

Отбор за право остаться в высшей лиге (Relegation Playoff) 
Встречаются «наперекрест» команды, занявшие в группах 8-е и 9-е места, выигравшие квалифицируются на следующий чемпионат мира, проигравшие отправляются в квалификационный турнир.

22 мая, 10:00

Команды Венгрии и Японии квалифицировались на следующий чемпионат мира, команды Финляндии и Республики Корея вышли в квалификационный турнир к следующему чемпионату мира.

Олимпийский квалификационный раунд (Olympic Qualification Round) 
Участвуют команды, занявшие в группах 4-е места; если 4-е место в группе заняла команда Китая (страны-хозяйки зимних Олимпийских игр 2022) или Англии (она не участвует в квалификации на Олимпиаду, только квалификационные очки Шотландии идут в зачёт Великобритании), то в этом раунде участвует команда, занявшая в группе 5-е место.

22 мая, 16:00

Прямую квалификацию на  получила команд Чехии, команда США будет участвовать в квалификационном олимпийском турнире в конце 2021 года.

Плей-офф 
Перед плей-офф вышедшие туда команды ранжируются по средней величине тестовых бросков в дом во время группового этапа (ТБД, , измеряется в сантиметрах, команда с меньшим значением занимает более высокое место) и в полуфинале-1 команда, занявшая 1-е место в своей группе и с лучшим ТБД среди команд, вышедших в плей-офф с 1-го места (в данном случае Швеция — 25.02 см, у Шотландии — 27.73 см), встречается с победителем четвертьфинала, у которого ТБД хуже, чем у победителя другого четвертьфинала (Канада — 20.21 см, Италия — 27.57 см, Норвегия — 34.73 см, Швейцария — 57.64 см). Таким образом после четвертьфиналов полуфинальными парами стали Шотландия — Канада и Швеция — Норвегия.

Четвертьфиналы 
22 мая, 10:00

Полуфиналы 
22 мая, 16:00

22 мая, 19:30

Матч за 3-е место 
23 мая, 10:00

Финал 
23 мая, 15:00

Статистика

5 лучших игроков среди женщин и мужчин 
Среднее качество бросков (в процентах) по окончании группового этапа

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
 
 Результаты и статистика чемпионата на сайте Всемирной федерации кёрлинга

См. также 
 Чемпионат мира по кёрлингу среди мужчин 2021
 Чемпионат мира по кёрлингу среди женщин 2021
 Чемпионат мира по кёрлингу на колясках 2021

2021
Международные соревнования по кёрлингу в Шотландии
Спорт в Шотландии в 2021 году
Май 2021 года
Международные спортивные соревнования в Абердине
Кёрлинг